Quiringuicharo bezeichnet:

 Quiringuicharo (Chiapas), Ort in Mexiko
 Quiringuicharo (Michoacán), Ort in Mexiko